Niermans ist der Familienname folgender Personen:

Édouard Niermans (* 1943), französischer Filmregisseur und Drehbuchautor
Édouard Jean Niermans (1859–1928), französischer Architekt niederländischer Herkunft